Базна 2009 (Kings Tournament) — 3-й международный двухкруговой шахматный, проходил в Базне с 14 по 25 июня 2009 года.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2729)
 Судьи: Фаик Гасанов (), ()
 Место проведения: отель ()

Регламент турнира 
Контроль: 2 часа на первые 40 ходов, час на следующие 20 ходов и 15 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 61-го.
 Игрокам запрещается предлагать ничью до 30 хода.
 Игрок может потребовать зафиксировать ничью через главного судью в последующих случаях:
 троекратное повторение позиции;
 вечный шах;
 теоретически ничейная позиция.
 Места распределяются в зависимости набранных очков. В случае дележа мест, действуют следующие критерии:
 большее количество побед;
 результат личного мини-матча;
 коэффициент Бергера.
 при дележе первого места двумя участниками, при условии, что с помощью вышестоящих критерий нельзя было выявить победителя, между ними будет проведён матч из двух партий, по 15 минут + 3 секунды за сделанный ход. В случае равенства, тогда матч из двух блиц партий, по 5 минут + 3 секунды за сделанный ход. При повторном равенстве, будет сыграна последняя партия «sudden-death», 5 минут белым и 4 — чёрным. Для победы в турнире «белым» нужна только победа, для «чёрных» достаточно и ничьи.
 при дележе первого места, более чем двумя участниками, места будут присуждаться в соответствии с ранее приведёнными критериями.

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на апрель 2009 года.

Движение по турам

Таблица турнира

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Базна 2009 на ChessPro.ru

Шахматные турниры в Румынии
2009 год в шахматах
Июнь 2009 года